Perchance to Dream (operette), een Engelse operette/musical uit 1945.
Perchance to Dream (The Twilight Zone), een aflevering van de serie The Twilight Zone.
Perchance to Dream (roman), een roman van Robert B. Parker.